Marići est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Croatie :
Marići, une localité située dans la municipalité de Kanfanar, comitat d'Istrie ;
Marići, une localité située dans la municipalité de Rovišće, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
Marići, une localité située dans la municipalité de Sveta Nedelja, comitat d'Istrie.

Marici (sans accent) est le nom de :
 Marici, une peuplade celtique
 Marici, une déesse asiatique